Айзас — многозначный термин.

 Айзас — река в Таштыпском районе Республики Хакасия; приток реки Матур. 
 Айзас — река в России, протекает в Кемеровской области; приток реки Мрассу.